Horstkotte ist der Familienname folgender Personen:

 Bodo Horstkotte (* 1950), deutscher Fußballspieler
 Dieter Horstkotte (* 1951), deutscher Kardiologe und Hochschullehrer
 Hartmuth Horstkotte (1931–2015), deutscher Jurist und Richter
 Hermann Horstkotte (* 1947), deutscher Altertumswissenschaftler und Journalist
 Hinrich Horstkotte (* 1972), deutscher Bühnen- und Kostümbildner und Regisseur
 Nora Marie Horstkotte (* 1975), deutsche Schauspielerin
 Silke Horstkotte (* 1972), deutsche Literaturwissenschaftlerin und Hochschullehrerin